Stati Uniti d'America
 Chautauqua – città della Contea di Chautauqua, Kansas
 Chautauqua – città della Contea di Chautauqua, New York
 Lago Chautauqua – lago dello stato di New York